Вита́лий Вале́рьевич Фридзо́н (род. 14 октября 1985 года, Клинцы, СССР) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника. Заслуженный мастер спорта России.

Зенит 
Фридзон перешел в «Зенит» летом 2020 года, подписал контракт на 1 год. Летом 2021 года баскетболист покинул команду в связи с истечением контракта. Вернулся в клуб в марте 2022 года.

Благотворительная деятельность 
Баскетболист перевел 500 тысяч рублей призовых дому ребенка в Брянской области . Эти средства он выиграл, получив звание лучшего атакующего защитника в матче «Звезд России» и «Звезд мира», который состоялся 14 февраля.

В 2021 году, перешел играть в клуб AMS ACADEMY, выступающем в любительской лиге Москвы. http://ubarussia.com/ru/team/4703731/

Достижения 
 2004 — участник чемпионата Европы среди молодёжных команд (6 место)
 2005 — чемпион Европы среди молодёжных команд
 2005 — игрок сборной России
 2005 — лауреат «Золотой корзины» в номинации «Лучший молодой баскетболист России»
 2006 — финалист Кубка России по баскетболу и Еврокубка ФИБА в составе БК «Химки»
 2008 — обладатель Кубка России по баскетболу
 2008 — участник Олимпийских игр в Пекине
 2008 — серебряный призёр Промокубка Единой лиги ВТБ 2008
 Серебряный призёр чемпионата России по баскетболу: 2005/06; 2007/08; 2008/09; 2009/10; 2010/11; 2011/12; 2012/13
 Бронзовый призёр чемпионата России по баскетболу: 2006/07
 2011 — чемпион Единой лиги ВТБ 2010/11
 2011 — бронзовый призёр чемпионата Европы по баскетболу
 2012 — обладатель Кубка Европы
 2012 — бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 в Лондоне
 2014 — чемпион России и Единой лиги ВТБ 2013/14
 2015 — чемпион России и Единой лиги ВТБ 2014/15
 2016 — чемпион Евролиги 2015/16; чемпион России и Единой лиги ВТБ 2015/16
 2017 — чемпион России и Единой лиги ВТБ 2016/17
 2018 — чемпион России и Единой лиги ВТБ 2017/18
 2022 — чемпион России и Единой лиги ВТБ 2021/22

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (13 августа 2012 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания).
 Заслуженный мастер спорта России (20 августа 2012 года).
 Почетный гражданин города Клинцы (с 2013 года)

Статистика

Примечания

Ссылки 

 Профайл В. Фридзона на сайте ПБК ЦСКА
 Eurobasket.com Евробаскет профайл
 Фридзон: мой дом — Россия, о США даже не думаю
 Фридзон: перед финалом долго не мог заснуть
 Виталий Фридзон — почётный гражданин города Клинцы
 Виталий Фридзон: «У Дэвида Блатта в сборной есть любимчики, но на один цикл»
 Виталий Фридзон ведет свою команду к победам 
 

Баскетболисты России
Игроки БК «Химки»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки сборной России по баскетболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Почётные граждане Клинцов